

Code 
BAX peut faire référence à :
 .

bax peut faire référence à :
 bamun, une langue au Cameroun, selon le code SIL.

Sigle 
Bax peut faire référence à :
 Bcl-2–associated X protein, une protéine pro-apoptotique.

Patronyme 

 Arnold Bax, un compositeur britannique ;
 Belfort Bax, un militant socialiste britannique ;
 Clifford Bax, un écrivain britannique ;
 Ernest Belfort Bax, un socialiste britannique ;
 Roger Bax, un écrivain et journaliste britannique ;
 Sjoerd Bax, un coureur cycliste néerlandais.

Toponyme 

 Bax, une commune française située dans la Haute-Garonne.